Le terme bashing peut désigner : 

 le bashing, néologisme d'origine anglaise utilisé pour décrire le « sport » qui consiste à dénigrer tel ou tel sujet, souvent en s'acharnant sur lui.  

 Bashing, un film japonais réalisé par Masahiro Kobayashi, sorti en 2005, et qui décrit le  subi par son personnage central, Yuko.